Алекса́ндр Михайлович Миха́йлов:
 Михайлов, Александр Михайлович (1895—1962) — советский военный деятель, полковник.
 Михайлов, Александр Михайлович (1911—2001) — советский и российский художник и педагог, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Михайлов, Александр Михайлович (известен как: Юзыкайн; 1929—1996) — марийский писатель, редактор и журналист.
 Михайлов, Александр Михайлович (род. 1957) — МСМК СССР по боксу, призёр чемпионата мира, чемпион СССР.